Ereira peut désigner :
au Portugal :
Ereira, paroisse civile de la municipalité de Cartaxo, située dans le district de Santarém et la région de l'Alentejo ;
Ereira, paroisse civile de la municipalité de Montemor-o-Velho, située dans le district de Coimbra et la région Centre.